Fowlie se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jack A. Fowlie
 Jack Archie Fowlie